St Hilda's College (Oxford) - college van de Universiteit van Oxford, Groot-Brittannië
 St Hilda's College (Melbourne) - college van de Universiteit van Melbourne, Australië
 St Hilda's College (Toronto) - college van de Universiteit van Toronto, Canada